(1901 – 1994) – niemiecki autor
 Jakub Deml (1878-1961) – czeski poeta, prozaik i tłumacz
  (ur. 1955) – czeski polityk
  (ur. 1967) – niemiecki gitarzysta, muzyk studyjny, i założyciel zespołu Errorhead
 (ur. 1949) – niemiecka polityk (CSU)